Ранчо Дуран има више значења:

 Ранчо Дуран (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дуран (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику